

Patronyme 
Abdi est un nom de famille, notamment porté par :
 Akbar Abdi (1960-), acteur iranien ;
 Almen Abdi (1986-), footballeur suisse d'origine kosovare ;
 Amina Mohamed Abdi (1981-2022), femme politique somalienne ;
 Barkhad Abdi, (1985-), acteur et réalisateur somali-américain ;
 Bashir Abdi (1989-), athlète belge ;
 Djilali Abdi (1943-2022), footballeur international algérien ;
 Hawa Abdi (1947-2020),  gynécologue et militante des droits de l'homme somalienne ;
 Mohammed Abdi, militant associatif et socialiste ;
 Wissem Abdi (1979-), football tunisien ;
 Zam Zam Abdullahi Abdi, journaliste somalo-kényane.

Toponyme 

 Abdi, département de la région tchadienne du Ouaddaï ;
 Abdi, ville du Tchad.

Homonymie de patronyme